Ван Нес

 Ван Нес, Хадриан (род. 1942) — нидерландский спортсмен (академическая гребля), олимпийский медалист.
 Ван Нес, Эке (род. 1969) — дочь Хадриана Ван Неса, также нидерландская спортсменка (академическая гребля) и олимпийская медалистка.
 «Ван Нес» — эсминец флота Нидерландов типа «Ван Гален».

См. также 
 Ян Янссе ван Нес — нидерландский адмирал XVII века, в честь которого назван эсминец.